Александер, Пол:
 Александер, Пол Джулиус (, 1910—1977) — американский профессор, византиист.
 Александер, Пол Ричард (, р. 1946) — американский юрист, последний из выживших жертв эпидемии полиомиелита 1952 года (до создания вакцины от этого заболевания).